Bangladesh Oil, Gas & Mineral Corporation (Petrobangla) é uma companhia petrolífera estatal de Bangladesh.

História 
A companhia foi estabelecida em 1985 com a fusão da Bangladesh Oil & Gas Corporation (BOGC) e Bangladesh Mineral Development Corporation (BMEDC).

Ver também 
 Lista de companhias petrolíferas
 Economia de Bangladesh

Ligações externas

Empresas de Bangladesh